Trnjane (gmina Aleksinac) – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Aleksinac
 Trnjane (gmina Negotin) – wieś w Serbii, w okręgu borskim, w gminie Negotin
 Trnjane (miasto Požarevac) – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w mieście Požarevac
 Donje Trnjane – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Gornje Trnjane – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Veliko Trnjane – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac